Ліна Михайлівна Мицукі (7 березня 1988, Харків) — українська співачка, учасниця другого сезону Фабрики зірок та колишня учасниця українського гурту Real O. Народилась 7 березня 1988 року в місті Харків.

Біографія 
У сім років Ліна почала вчитися музиці в ліцеї мистецтв. Вчилася грати на фортепіано та брала уроки вокалу.

У 10 років Ліна вступила до престижної українсько-англійської гімназії, а через 6 років стала призером конкурсу та отримала можливість виїхати на рік до Америки. У Сполучених Штатах дівчина вперше започаткувала групу, з якою виступала на шкільних вечірках.

Закінчивши школу, майбутня співачка вступила до Харківського економіко-правового університету. Навчаючись на третьому курсі, вона прийняла участь в реаліті шоу другого сезону «Фабрики зірок». У 2008 році дівчина увійшла до складу поп-групи «Real O» разом з Регіною Тодоренко, Оленою Виноградовою та Алісою Тарабаровою. У 2012 році Тодоренко та Виноградову замінили Аліна Астровська та Яна Соломко, а згодом в 2015 Мицукі сама пішла з гурту.

Займається сольною кар'єрою. В 2017 році Ліна випустила кліп на пісню «Фенікс».

Має старшого брата Павла.

Дискографія

Альбоми 
 «Платье» (2010)

Сингли 
 «Мужчины любят глазами» (2011)
 «Луна» (2012)
 «Фенікс»

Відеокліпи

Посилання 
 Офіційний акаунт в Instagram
 Лина Мицуки - Феникс

Українська «Фабрика зірок»
Талант шоу